Дроботов — фамилия. Известные носители:
 Дроботов, Александр Николаевич (род. 1986) — российский самбист.
 Дроботов, Анатолий Иванович (род. 1951) — украинский государственный деятель, премьер-министр Крыма, депутат Украины 3-го созыва.
 Дроботов, Андрей Денисович (род. 1928) — бригадир проходчиков, Герой Социалистического Труда.
 Дроботов, Василий Иванович (род. 1965) — белорусский политик и предприниматель, член Совета Республики 6-го созыва (с 2016).

См. также 
 Дробот
 Дроботы
 Дроботенко, Сергей Анатольевич (род. 1969) — российский юморист.